De la Rey kan verwijzen naar:
De la Rey (Jy praat nog steeds my taal), een album van de Zuid-Afrikaanse zanger Bok van Blerk.
De la Rey (lied), een lied van bovenstaand album.
Koos de la Rey, een generaal uit de Tweede Boerenoorlog.